Гараньюнс:

 Гараньюнс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Гараньюнс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.